Майнсхаузен, Карл Фридрих (, 1819—1899) — немецкий ботаник, специализировался по систематике рода

Биография 
Родился в Риге. Ученик Франца Ивановича Рупрехта. Работал качестве помощника библиотекаря Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге. Совершил путешествия по северной Финляндии и на Кольский полуостров, в Среднюю Азию и на юг Урала. В 1878 году опубликовал флору сосудистых растений Санкт-Петербургской губернии.

Избранные произведения 
 1860. Beitrag zur Pflanzengeographie des Süd-Uralgebirges. 84 pp.
 1868. Mittheilungen über die flora Ingriens, Volumen 2. 35 pp.
 1869. Synopsis plantarum diaphoricarum florae Ingricae, oder, Notizen-Sammlung über die mannig-faltige Verwendung der Gewächse Ingriens (Gouvern. St. Petersburg). Ed. Röttiger & Schneider. 94 pp.
 1871. Nachrichten überd das Wilui-gebiet in Ostsibirien. Ed. Eggers und Co. 246 pp. Reeditó en 1969 Biblio Verlag
 1878. Flora ingrica: oder, Aufzählung und Beschreibung der Blüthenpflanzen und Gefass-cryptogamen des Gouvernements St. Petersburg. Ed. Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie. 512 pp.
 ------------, Johannes Christof Klinge, Komarow, W. 1900. Die Cyperaceen der Flora Russlands: inbesondere nach den Herbarien der Akademie der Wissenschaften. 194 pp.
 ------------, ------------, ------------. 1901. Die Cyperaceen der Flora Rußlands; insbesond. nach d. Herbarien d. Akad. d. Wiss. bearb. Volumen 18 de Acta Horti Petropolitani. Ed. Tip.-Lit. 'Gerolda'. 194 pp.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи